Церковь Успения Пресвятой Богородицы — приходской православный храм в селе Жилино-1 Люберецкого района Московской области. Относится к Люберецкому благочинию Подольской епархии Русской православной церкви.

История 
Время постройки Успенской церкви — 1753—1754 годы. Согласно сохранившимся документальным свидетельствам, первые упоминания о Жилино (Жилинском) относятся к XIV веку.

В то время село принадлежало крестнику Ивана Калиты — митрополиту Московскому Алексию.

В храме три престола — в честь Успения Пресвятой Богородицы, во имя Святой Троицы и во имя святителя Николая Чудотворца. Резные и фигурные части иконостасов покрыты сусальным золотом. На храмовых иконах — облачения басмы, и к каждой из них прикреплены специальные оправы, в которые предварительно вставлялись лучшие богемские (листовые) стёкла. Остекление сохранилось до наших дней.

Главный иконостас пятиярусный. Настенные росписи и орнаменты местами сохранены в едином стиле при реставрации. Большая часть старого храма и убранства сохранилась.

Стены храма построены из белого камня, доставленного из Мячково, известного своими каменоломнями на всю область. Автором проекта, скорее всего, был московский архитектор Василий Саввич Обухов.

Церковь в форме четверика под куполом построена в стиле барокко в 1850—1852 годах. В трапезной устроены приделы во имя Святой Троицы и святителя Николая Чудотворца.

Особо чтимые иконы: Казанская икона Божией Матери, «Нечаянная радость», Святой Владимир.

В советское время храм не закрывали.

Рядом с церковью сохранилось старое кладбище, на котором недавно прекратились захоронения. Известняковые надгробия из песчаника в форме древних саркофагов украшены по бокам библейскими надписями на старославянском языке, именами умерших и цветочной (?) короной (?) по кругу.

Жилинская церковь признана памятником архитектуры XVIII века и находится под охраной государства.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Сергий Ганин
 Священник Димитрий Данилов

Чтимые иконы храма 
 Казанская икона Пресвятой Богородицы;
 Икона Пресвятой Богородицы Нечаянная радость;
 Владимирская икона Пресвятой Богородицы;
 Икона Святителя Николая.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Московская епархия
 Народный каталог православной архитектуры

Жилино
Городской округ Люберцы
Жилино